Yuxi He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuxi He (vattendrag i Kina, Yunnan), 
 Yuxi He (vattendrag i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar